Tsuru pode referir-se a:
 Grou-da-manchúria, uma ave cuja palavra japonesa tsuru normalmente se refere a
 Grou, a família de aves que o grou-da-manchúria faz parte e a tradução literal de tsuru
 Tsuru (origami), uma dobra de origami em formato de grou-da-manchúria
 Tsuru (cidade), uma cidade japonesa localizada na província de Yamanashi

Ver também